Владимир Терехов:
 Терехов, Владимир Владимирович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Терехов, Владимир Михайлович (1929—2015) — учёный, автор учебников по электроприводам.
 Терехов, Владимир Николаевич (род. 1946) — советский игрок в хоккей с мячом.
 
 Терехов, Владимир Юрьевич (род. 1946) — советский и российский офицер-подводник, Герой Российской Федерации.
 Терехов, Владимир Яковлевич (1929—2017) — Герой Социалистического труда, комбайнёр.